

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Gajew - część wsi Podgajew w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Oporów
 Gajew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin
 Gajew – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia